Five Nights at Candy's 2 è un videogioco horror punta e clicca realizzato da Emil Ace Macko. Il gioco è il secondo capitolo della saga Five Nights at Candy's, basata sulla serie videoludica Five Nights at Freddy's realizzata da Scott Cawthon.

Trama 
Nel gioco, ambientato nell'agosto 2007, si interpreterà Marylin Shmidt, una giovane ragazza che ha perso una scommessa con gli amici ed è costretta a passare cinque notti alla Robowatics Corp. Factory, fabbrica abbandonata di cui è stata programmata la demolizione dove furono portati gli animatroni del Candy's Burgers and Fries, chiuso in seguito all'omicidio di un guardiano all'interno del ristorante, omicidio del quale fu incolpato la mascotte New Candy the Cat. Alla fabbrica Marylin dovrà difendersi agli attacchi degli animatroni distrutti e smantellati. Dopo aver superato la sesta notte, si potrà leggere su un articolo di giornale che la fabbrica é bruciata, probabilmente a causa del surriscaldamento di un pannello di manutenzione.

Modalità di gioco 
A differenza del capitolo precedente non si potrà chiudere nessuna delle entrate. Il giocatore dovrà far suonare vari telefoni presenti in tutto l'edificio per attirare gli animatroni lontano dalla sala centrale o per spaventare alcuni di loro (Withered Chester e Cat). Si avrà inoltre a disposizione un cellulare per illuminare la sala principale e dunque controllare la presenza di eventuali minacce.

Personaggi

Umani 
Marylin Schmidt: Il personaggio interpretato dal giocatore. È la nipote adolescente di Mary Schmidt, la protagonista del primo gioco. Dopo aver perso una scommessa con gli amici, dovrà passare cinque notti nella Robowatics Corp. Factory. È probabilmente lei a causare l'incendio alla fabbrica.

Nemici 
New Candy (witheread): la nuova semidistrutta versione del gatto animatronico Candy, con diverse parti di endoscheletro esposte. Si attiverà dalla terza notte.
New Cindy (witheread): la semidistrutta nuova versione della gatta animatronica Cindy, con un occhio spento ed alcune parti di endoscheletro scoperte. Si attiverà dalla prima notte
Chester (witheread): è uno scimpanzé marrone, indossa dei pantaloni con le bratelle di colore verde. È privo di costume sulla faccia e sui piedi. Si attiverà dalla seconda notte
Penguin (witheread): è un pinguino con indosso uno smoking, ha la testa bruciata ed è privo di occhi e becco. Non attaccherà direttamente ma apparirà casualmente su una telecamera, disattivando momentaneamente il sistema video a meno che non si cambierà telecamera molto velocemente. Si attiverà dalla terza notte.
Blank (witheread): un animatrone umanoide di colore grigio. È il maggiormente rovinato fra tutti gli animatroni, con la faccia schiacciata, diverse parti di endoscheletro scoperte e quella che sembra muffa sparsa su tutto il corpo. Si attiverà dalla quinta notte e, raramente, anche dalla quarta notte.
RAT: un animatrone vecchio e abbandonato simile a un ratto di colore beige e privo di occhi. Sarà presente solo nella sesta e nella ottava notte. Come si comprende da un minigioco segreto apparteneva al ristorante che precedette il Candy's Burgers and Fries, che nel terzo capitolo scopriremo chiamarsi Rat and Cat Theater.
CAT: un animatrone vecchio e abbandonato molto simile a Rat. Si tratta della mascotte del Rat and Cat Theater, ristorante chiuso negli anni '60. Si presenta come un gatto animatronico beige privo di occhi. Sarà attivo solo nella sesta e nell'ottava notte.

Schermate di morte dopo il Game Over 
Se il giocatore viene jumpscarato da Rat o da Cat, apparirà un ritaglio di giornale su cui si potrà leggere che Marylin è stata uccisa all'interno della fabbrica e che la sua uccisione sembra dovuta all'attacco di un orso, sebbene non ci fossero orsi da quelle parti. Se invece si verrà jumpscarato da qualsiasi altro animatrone si leggerà sul giornale semplicemente che Marylin é dispersa.

Curiosità 

 Cliccando su un poster presente nella Cam 014 farà apparire per pochi secondi un animatrone segreto. Si tratta di un omaggio all'animatrice Scribble Netty.
Digitando sulla tastiera la parola Mark, in un qualunque momento della notte ci sarà un easter egg relativo allo youtuber Markiplier
Five Nights at Freddy's
Videogiochi indipendenti